Casca de Noz é uma peça de teatro brasileira baseada no livro As Cosmicômicas, do escritor ítalo-cubano Ítalo Calvino (1923-1985).

A peça é inspirada em seis dos doze contos em que Italo Calvino narra as peripécias de Qfwfq, um ser que passou por todos os períodos da história do mundo, do big bang até os dias atuais. Calvino criou um personagem que é a testemunha ocular de todos os fatos, alguém que nasceu há muito mais do que 10 mil anos.

Casca de Noz foi adaptado para o teatro por Paulo de Moraes em parceria com Maurício Arruda Mendonça, no ano de 2003, com ótima aceitação do público.

Peças de teatro do Brasil